Shaun Van Allen (né le  à Calgary dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques 

|-
| 1984-1985 || Indians de Swift Current ||SJHL || 61 || 12 || 20 || 32 || 136 ||- ||- ||- || -||-
|-
| 1985-1986 || Blades de Saskatoon ||LHOu ||55 ||12 ||11 ||23 ||43 ||13 ||4 ||8 ||12 ||28
|-
| 1986-1987 || Blades de Saskatoon ||LHOu ||72 ||38 ||59 ||97 ||116 ||11 ||4 ||6 ||10 ||24
|-
| 1987-1988 || Admirals de Milwaukee ||LIH ||40 ||14 ||28 ||42 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 || Oilers de la Nouvelle-Écosse ||LAH ||19 ||4 ||10 ||14 ||17 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 1988-1989 || Oilers du Cap-Breton ||LAH ||76 ||32 ||42 ||74 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1989-1990 || Oilers du Cap-Breton ||LAH ||61 ||25 ||44 ||69 ||83 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
| 1990-1991 || Oilers du Cap-Breton ||LAH ||76 ||25 ||75 ||100 ||18 ||4 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
| 1990-1991 || Oilers d'Edmonton || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 || Oilers du Cap-Breton ||LAH ||77 ||29 ||84 ||113 ||80 ||5 ||3 ||7 ||10 ||14
|-
| 1992-1993 || Oilers du Cap-Breton ||LAH ||43 ||14 ||62 ||76 ||68 ||15 ||8 ||9 ||17 ||18
|-
| 1992-1993 || Oilers d'Edmonton || LNH ||21 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||80 ||8 ||25 ||33 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||45 ||8 ||21 ||29 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||49 ||8 ||17 ||25 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||80 ||11 ||14 ||25 ||35 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 1997-1998 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||80 ||4 ||15 ||19 ||48 ||11 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
| 1998-1999 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||79 ||6 ||11 ||17 ||30 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1999-2000 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||75 ||9 ||19 ||28 ||37 ||6 ||0 ||1 ||1 ||9
|-
| 2000-2001 || Stars de Dallas || LNH ||59 ||7 ||16 ||23 ||16 ||8 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
| 2001-2002 || Stars de Dallas || LNH ||19 ||2 ||4 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Canadiens de Montréal || LNH ||54 ||6 ||9 ||15 ||20 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2002-2003 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||78 ||12 ||20 ||32 ||66 ||18 ||1 ||1 ||2 ||12
|-
| 2003-2004 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||73 ||2 ||10 ||12 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-

| 794 || 84 || 185 || 269 || 481 || 61 || 1 || 7 || 8 || 45

Trophées et honneurs personnels 
1990-1991 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la LAH.
1991-1992 : 
nommé dans la première équipe d'étoiles de la LAH.
remporte le trophée John-B.-Sollenberger du meilleur pointeur de la LAH.
1992-1993 : champion de la Coupe Calder avec les Oilers du Cap-Breton.

Références 

Naissance en août 1967
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Canadiens de Montréal
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Champion de la Coupe Calder